

Geografia 
 Marchfeld – nome tedesco della Piana della Morava, pianura dell'Europa centrale estesa tra Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia

Persone 
 Fritz Feld (1900-1993) – attore tedesco
 Stefan Feld (1970) – autore di giochi tedesco

Storia 
 Feld – territorio occupato dai Longobardi

Austria 
 Feld – frazione di Matrei in Osttirol, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Feld am See, già Feld – comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)

Germania 
 Feld – frazione di Leichlingen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Feld – frazione di Reichshof, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Pagine correlate 
Felde – comune tedesco nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)

Altri progetti